Lisboa Santa Apolonia – stacja kolejowa w Lizbonie
 Santa Apolónia – stacja metra w Lizbonie